Футбол (по 7 человек) на летних Паралимпийских играх впервые присутствовал в программе Летних Паралимпийских игр в 1984 году. На летней Паралимпиаде 1984 года одновременно проводилось два соревнования: футбол по 7 человек в команде для колясочников и для стоящих спортсменов. Однако, соревнования с участием спортсменов-колясочников с тех пор не проводились. Женские команды ни разу не принимали участие в соревнованиях.

Медалисты в соревнованиях колясочников

Медалисты в соревнованиях стоячих

Медальный зачёт команд

Примечания 

Футбол 7×7 на летних Паралимпийских играх